Imię i nazwisko Lex Luger nosili lub noszą m.in.:
 Lex Luger (Lawrence Wendell Pfohl, ur. 1955) – amerykański wrestler
 Lex Luger (Lexus Arnel Lewis, ur. 1991) – amerykański producent muzyczny